

Patronymes 
Beliakov (masculin ; ) ou Beliakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Aleksandr Beliakov (1962-), lugeur soviétique
Alekseï Beliakov (1917-1971), diplomate soviétique
Anastasia Beliakova (1993-), boxeuse russe
Dimtcho Beliakov (1971-), footballeur bulgare
Evguenia Beliakova (1986-), joueuse de basket-ball russe
Vladimir Belyakov (1918-1996), gymnaste soviétique

Patronyme russe